2 miejscowości w Polsce: 
 Grzegorzewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Grzegorzewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka

Zobacz też 
 Grzegorzowice – wieś w  woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów